Review engelske ord for anmeldelse og kan henvise til:
 Review (videnskab) - en videnskabelig metode til gennemgang af litteratur
 Review (eksperimentalfilm fra 1989) – dansk eksperimentalfilm fra 1989 instrueret af Jon Micke
 Review (eksperimentalfilm fra 1999) – dansk eksperimentalfilm fra 1999 instrueret af Heidi K. Svendsen